Баррингтония () — род деревянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Деревья или кустарники. Прилистники мелкие, опадающие. Листовая пластинка цельнокрайная или зубчато-городчатая по краю.

Соцветия прямостоячие или повислые, кистевидные или колосовидные; прицветники и прицветнички сидячие, мелкие, опадающие. Цветоложе обратноконическое, 4-гранное или 4-лепестное. Чашечка из 4 или 5 черепитчатых лопастей. Лепестков (3) 4 (6), в основании приросшие к тычиночной трубке. Тычинки многочисленные, в 3—8 кругах, коротко сросшиеся в трубку. Завязь 2—4-гнёздная; в гнезде по 2-8 семязачатка; столбик больше тычинок. Плоды угловатые или крылатые, с мясисто-волокнистым экзокарпием и древесно-волокнистым эндокарпием. Семя 1, крупное; зародыш веретеновидный; семядоли отсутствуют; гипокотиль прямой, толстый.

Таксономия 
,  [75] (1776), nom. cons.

Род назван в честь британского натуралиста Дэйнса Баррингтона.

Синонимы 

 
 
 
 
 
 
 
 , nom. rej.
 
 
 , nom. inval.
 
 , nom. illeg.

Виды 
Род включает 72 вида:

Примечания

Литература 
 

Лецитисовые
Флора Африки
Флора Азии
Флора Австралии и Океании
Таксоны растений, названные в честь людей